Plusieurs clubs de baseball américains basés à Baltimore ont partagé le nom d'Orioles de Baltimore, dont :
 les Orioles de Baltimore, club de ligue majeure de baseball, fondé en 1894 sous le nom des Brewers de Milwaukee ;
 les Orioles de Baltimore, ancienne équipe de ligue majeure qui a évolué de 1882 et 1899 ;
 les Orioles de Baltimore, équipe qui après deux années d'existence déménage en 1902 à New York pour devenir les Yankees de New York ;
 les Orioles de Baltimore, club de ligue mineure qui a existé de 1903 à 1953.